Mancaperros puede referirse a:

 El nombre común de la planta Astragalus incanus.
El nombre común de la planta Cirsium acaule.
El nombre común de la planta Eryngium campestre.
El nombre común de la planta Eryngium ilicifolium.